8. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 8. Armee (Vereinigtes Königreich), Armee im Zweiten Weltkrieg aus britischen und verbündeten Streitkräften
 8e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 8. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Russischen Armee im Ersten Weltkrieg
 8. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 8. Garde-Armee, Verband der Sowjetarmee bzw. der russischen Streitkräfte
 Eighth United States Army, 1944 erstmals aufgestellter, bis heute bestehender Verband der US-Armee
 8. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 8ª Armata, italienische Armee in beiden Weltkriegen
 8. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee zwischen 1917 und 1918
 8. Marscharmee, Armeegruppe der Kommunisten als Teil gesamtchinesischen Streitkräfte